USS Mervine je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mervine (DD-322) 
 USS Mervine (DD-489)

Mervine